RNA puede referirse a:

 Ribonucleic acid, en español ácido ribonucleico (ARN), un polímero de nucleótidos que juega un papel vital en los organismos vivos.

Organizaciones 
 República de Nueva África, una comunidad nacionalista negra y un grupo de presión política.
 Royal Nepal Airlines.

Otros usos 
 Red neuronal artificial
 Radio Nacional de Andorra, la emisora pública de radio en Andorra.

Siglas

zh:RNA